Le sigle GIEE peut désigner :
 un groupement d'intérêt économique et environnemental, en France,
 un groupement européen d'intérêt économique, ou Groupement européen d'intérêt économique (GEIE), dans l'Union européenne.